Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 5. и 6. марта.

Титулу освојену у Бирмингему 2003 одбранио је Кристијан Олсон из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичара из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2004. 
9. март 2004.

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичара године у троскоку у дворани пре првенства (5. март 2004), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2004.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. марта 2004. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,95 м коју су остварила 7 такмичара (КВ) а 1 се пласирао на основу резултата (кв).,

Почетак такмичења: група А у 16:15, група Б у 18:55.

Финале 
Такмичење је одржано 12. марта 2004. године у 17:35.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2004. на сајту ИААФ
 Резултати троскока за мушкарце на сајту ИААФ

Троскок
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани